Kötzschke ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Kötzschke (1862–1943), deutscher Theologe und Journalist
 Paul Richard Kötzschke (1869–1945), deutscher Historiker
 Rudolf Kötzschke (1867–1949), deutscher Historiker